Sezon 1994/95 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 EA Guingamp : runners-up
 FC Gueugnon : third place
Olympique Marsylia mimo wygrania Division 2 nie awansowało do Division 1 z powodów finansowych. W związku z tym AS Saint-Étienne utrzymało się w Division 1.

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 we Francji
1995 we Francji